Жуко́вський — слов'янське дворянське прізвище, поширене в східній Європі. Жіноча форма — Жуковська. Прізвище міститься в Списку дворянських родів Могилевської губернії 1909 року.

Відомі носії 

 Жуковський Андрій Кіндратович (1889–1951) — адвокат, громадсько-політичний діяч, доктор права.
 Антін Жуковський (27 вересня 1904—1984) — лікар, доктор медицини, громадський та політичний діяч.
 Жуковський Аркадій Іларіонович (1922, Чернівці) — український історик, громадський і політичний діяч, дійсний член Наукового товариства імені Шевченка, Іноземний член НАН України, почесний доктор Чернівецького університету, почесний громадянин Чернівців.
 Жуковський Валентин Олексійович (1858–1918) — російський іраніст, член-кореспондент Петербурзької АН (1899).
 Жуковський Василь Андрійович (1783–1852) — російський поет, основоположник російського романтизму.
 Жуковський Владлен Олександрович — лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Жуковський Володимир Григорович (1871–1922) — російський поет.
 Жуковський Володимир Іванович (1838–1899) — російський юрист.
 Жуковський Герман Леонтійович (1913, Радивилів — 1976, Київ) — український композитор, заслужений діяч мистецтв УРСР.
 Жуковський Григорій Юлійович (1878—1939) — — хімік-технолог, член-кореспондент АН СРСР
 Жуковський Дмитро Олегович — підполковник Збройних Сил України. Лицар ордена Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.
 Жуковський Едуард Федорович (1935—2000) — український художник-графік, Заслужений діяч культури України
 Жуковський Євген Михайлович (1800–1880) — генерал-лейтенант, наказний отаман Оренбурзького козацького війська, Новоросійський і Бессарабський генерал-губернатор.
 Жуковський Іван Євгенович (1901, Кіцмань — 1980, Нью-Йорк) — український архітектор, диригент.
 Жуковський Леонід Йосипович (1924–2000) — український клініцист, історик медицини.
 Жуковський Леонід Феофілович (1923—1979) — радянський український актор. Заслужений артист УРСР.
 Жуковський Леонтій Михайлович (23 квітня 1874 — † ?) — полковник Армії УНР.
 Жуковський Микола Єгорович (1847–1921) — російський учений, член-кореспондент Петербурзької АН.
 Жуковський Олександр Васильович (1890–1957) — професор, доктор біологічних наук.
 Жуковський Олександр Тимофійович — полковник Армії УНР, військовий міністр УНР.
 Жуковський Павло Васильович — російський художник.
 Жуковський Петро Миколайович (1958) — український (київський) лікар ортопед-травматолог вишої категорії, мануальний терапевт. Керівник Центру здорової спини (м. Київ).
 Жуковський Петро Михайлович (1888–1975) — російський ботанік, академік ВАСГНІЛ (1935).
 Жуковський Станіслав Віталійович (1938, Севастополь) — український поет.
 Жуковський Станіслав Юліанович (1875–1944) — російський художник польського походження.
 Жуковський Юлій Галактіонович (1833–1907) — російський економіст, публіцист, керівник Держбанку, сенатор.
 Жуковський Юрій Григорович — директор шахтоуправління «Тернівське», кавалер ордена «3а заслуги» II ступеня.

Жінки

Примітки

Посилання 
 Російське генеалогічне дерево